Fürnberg ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Fürnberg (* 1947), deutsche Sprechwissenschaftlerin und Sprecherzieherin
 Friedl Fürnberg (1902–1978), österreichischer Politiker
 Joseph von Fürnberg (1742–1799), österreichischer Industrieller
 Karl Joseph Weber von Fürnberg (gest. 1767), österreichischer Adeliger, Förderer von Joseph Haydn 
 Louis Fürnberg (1909–1957), tschechoslowakisch-deutscher Schriftsteller, Dichter und Musiker